Кери Мариса Вошингтон () је америчка глумица, рођена 31. јануара 1977. године у Бронксу, Њујорк (САД).

Филмографија 

|-
| 2005. || Господин и госпођа Смит || -{Mr. & Mrs. Smith}- || Џасмин || 
|-
| 2005. || Фантастична четворка || -{Fantastic Four}- || Алиша Мастерс || 
|-
| 2006. || Последњи краљ Шкотске || -{The Last King of Scotland}- || Кеј Амин || 
|-
| 2007. || Фантастична четворка: Успон Сребрног Летача || -{Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer}- || Алиша Мастерс || 
|-
| 2012. || Ђангова освета || -{Django Unchained}- || Брумхилда вон Шафт || 
|-
| 2017. || Аутомобили 3 || -{Cars 3}- || Ната Свезналица (глас) ||
|-
| 2022. || Школа добра и зла || -{The School for Good and Evil}- || професорка Клариса Дави ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1977.
Америчке глумице
Афроамеричке глумице